Montiniaceae är en familj av tvåhjärtbladiga växter. Montiniaceae ingår i ordningen potatisordningen, klassen tvåhjärtbladiga blomväxter, fylumet kärlväxter och riket växter. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Montiniaceae 7 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Potatisordningen
Montiniaceae